Con i termini difetto ci si può riferire a:

 Difetto, termine utilizzato in gestione della qualità per designare, relativamente ad un prodotto, il mancato soddisfacimento di un requisito attinente un utilizzo specificato. Con difetto s'intende quindi una non conformità rispetto ad un determinato impiego previsto del bene in oggetto. Anomalia o carenza o deviazione di tipo funzionale o prestazionale. Termine codificato dalle norme ISO di riferimento
Difetto (geometria), una caratteristica di un poliedro
Difetto topologico

Difetto cristallino, un'imperfezione strutturale del cristallo 
Malattia congenita, una condizione clinica presente alla nascita
Bug, difetto di software che non riesce a soddisfare i requisiti dichiarati

Note

Altri progetti